Angelo Quaglia (1802-1872), cardinal italien ;
 Emma Quaglia (née en 1980), athlète italienne ;
 Ferdinando Quaglia (1780-1853), peintre, miniaturiste et lithographe italien ;
 Gerolamo Quaglia (1902-1985), lutteur italien ;
 Léonhard Quaglia (né en 1896), joueur de hockey sur glace et patineur de vitesse français ;
 Roberto Quaglia (1962-), écrivain italien.